Червено () — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 667 человек (2008 г.), плотность населения составляет 31 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 25040. Телефонный код — 0364.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cerveno.bs.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики